Стовпинська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Олевський район
 Стовпинська сільська рада — Рівненська область, Корецький район